Davidovici:
 Doru Davidovici
 Lev Davidovici Landau
 Lev Davidovici Troțki

Nume de familie slave
Nume de familie românești
Nume de familie evreiești